Обновле́ние:

 Обновление — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Обновление (политическая партия)
 Обновление программного обеспечения
 Service Pack (пакет обновления)
 Обновление по воздуху
 Обновление средств производства